Fliegerlied steht für:

 Flieger, grüß mir die Sonne
 So a schöner Tag (Fliegerlied), siehe Donikkl